Го́рская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Горская улица — прежнее название улицы Геттуева в Нальчике.
 Горская улица — улица в Новосибирске.
 Горская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Горская улица — улица в Самаре.
 в Санкт-Петербурге:
 в Красном Селе:
 Большая Горская улица.
 Малая Горская улица.
 Горская улица — улица в Ломоносове.
 в Сестрорецке:
 Большая Горская улица.
 Малая Горская улица.

Украина 
 Горская улица — улица в Донецке.
 В Луганске:
 1-я Горская улица.
 2-я Горская улица.

См. также